Rotsoord, een straat en bedrijventerrein in de Utrechtse wijk Tolsteeg 
Rotsoord (buitenplaats), een voormalige buitenplaats
Nieuw Rotsoord, een dierenweide in de Utrechtse wijk Tolsteeg